Millsboro ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Millsboro (Delaware)
 Millsboro (Ohio)
 Millsboro (Pennsylvania)
 Millsboro (West Virginia)

Siehe auch:
 Millboro